Luchino Dal Verme (1320-1367) – politico, diplomatico e condottiero italiano, signore di Castelnovo di Sotto, Cologna Veneta, Meletole e Monguzzo
 Luchino Dal Verme (1838-1911) – generale, politico e scrittore italiano
 Luchino Dal Verme (1913-2017) – militare e partigiano italiano